Victor Levasseur peut désigner :
 Victor Levasseur (1772-1811), un général de brigade français du Premier Empire ;
 Victor Levasseur (1800-1870), un colonel français, fils du général Victor Levasseur ;
 Victor Levasseur (1800-1846), un géographe français.